Robert Robert Louis Francisque Bouharde (* 3. Juni 1922 in Lyon; † 26. Januar 2001 in Mougins) war ein französischer Rallyefahrer und Rundstrecken-Pilot.

Karriere 

Er begann seine Motorsportkarriere Ende der 1950er-Jahre bei nationalen Rallyes in Frankreich. 1960 gab er sein Debüt beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans und der Rallye Monte Carlo. Da seine Versuche im Monopostosport Fuß zu fassen wenig Erfolg hatten – 1962 bestritt er einige Formel-2-Rennen auf einem Cooper T56 – fuhr er ab 1963 nur Sportwagenrennen und Rallyes.

Nach seinem Debüt 1961 war er in Le Mans weitere fünf Male am Start. Die Rennen 1961, 1963 und 1964 bestritt er für das Team von René Bonnet, ab 1965 war er Werksfahrer bei Alpine. Seine beste Platzierung für Bonnet war der 14. Gesamtrang 1963, den er gemeinsam mit Bruno Basini im René Bonnet Aérodjet einfuhr.

Bei Alpine fuhr er die A110 bei Rallyes und die Alpine A210 bei Rundstreckenrennen. In Le Mans war der zwölfte Rang 1966 die beste Gesamtplatzierung mit dem kleinen, aber schnellen Rennwagen. Bouharde war ein umsichtiger und besonnener Rennfahrer, den seine Teamkollegen sehr schätzten.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 

 Christian Moity, Jean-Marc Teissedre: 24 Stunden du Mans. 1923–1992. 2 Bände. Édition d'Art J. B. Barthelemy, Besançon 1992, ISBN 2-909-413-06-3.

Weblinks 

 Robert Bouharde bei Racing Sports Cars
 Robert Bouharde bei 24-h-en-piste

Sportwagen-WM-Rennfahrer
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Rennfahrer (Frankreich)
Rallyefahrer (Frankreich)
Geboren 1922
Gestorben 2001
Mann
Franzose